Вильослада-де-Камерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 94,71 км². Население — 362 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Villoslada de Cameros
 Villoslada de Cameros en Google Maps

Муниципалитеты Риохи